Jöhr ist der Familienname von:

 Adolf Jöhr (1878–1953), Schweizer Bankier und Funktionär
 Walter Adolf Jöhr (1910–1987), Schweizer Nationalökonom